Holopedium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Ernst Gustav Zaddach 1855. Holopedium ingår i familjen Holopediidae. 

Holopedium är enda släktet i familjen Holopediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Holopedium